La AFL - Division Ladies 2011 è la 12ª edizione del campionato di football americano femminile di primo livello, organizzato dalla AFBÖ.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

XII Ladies Bowl

Verdetti 
   Campionesse dell'Austria 2011

Note

Voci correlate 
Campionato austriaco di football americano
Austrian Football League 2011
AFL - Division I 2011
AFL - Division II 2011

Collegamenti esterni 
 

 2011